Инохоса-де-Сан-Висенте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 31 км². Население — 461 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается Кристо де ла Эсперанса.

История 
Город основан в 1522 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо